Ґміна Машево може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Машево (Кросненський повіт) — сільська ґміна у Любуському воєводстві
 Ґміна Машево (Ґоленьовський повіт) — місько-сільська ґміна у Західнопоморському воєводстві